Ambrax puede referirse a:
 Ámbrax, rey mitológico griego de la ciudad de Ambracia en Épiro.
 Papilio ambrax, mariposa de la familia de las papilionidae.
 Strephonota ambrax, mariposa de la familia de las lycaenidae.
 Thecla ambrax, mariposa de la familia de las lycaenidae.